Koko (1971–2018) jelbeszéddel kommunikáló nyugati gorilla
Művészet
 Koko (1988) Peter Straub regénye
 Koko (1998) Muhi András dokumentumfilmje Kovács István ökölvívóról
Kokó vagy Koko a következő személyek bece- vagy művészneve:
 Kovács István (1953–2020) válogatott magyar labdarúgó
 Kovács István (1970–) olimpiai bajnok magyar ökölvívó
 Kukta Erzsébet (?–) magyar énekesnő (A. E. Bizottság)